Schwarzmaier ist der Familienname folgender Personen: 

 Agnes Schwarzmaier (* 1962), deutsche Klassische Archäologin 
 Caroline Schwarzmaier (* 1988), deutsche Synchronsprecherin
 Ernst Schwarzmaier (1904–2000), deutscher Musiker, Kapellmeister und Musikpädagoge
 Hansmartin Schwarzmaier (1932–2021), deutscher Historiker 
 Katharina Schwarzmaier (* 1985), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin 
 Michael Schwarzmaier (* 1940), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher 
 Rudolf Schwarzmaier (1886–1952), deutscher Verwaltungsjurist und Vizepräsident der bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 
 Sandra Schwarzmaier (* 1975), deutsche Schauspielerin, siehe Sandra Corzilius
 Tim Schwarzmaier (* 1990), deutscher Synchronsprecher